Girlfriend

 Girlfriend (песня Аврил Лавин)
 Girlfriend (песня Майкла Джексона)
 Girlfriend (песня ’N Sync)
 Гёрлфренд